«Низами» — историческая опера, написанная в 1939 году композитором Афрасиябом Бадалбейли и повествующая о жизни поэта Низами Гянджеви. Музыка и либретто оперы написаны Афрасиябом Бадалбейли по сюжету и мотивам романа Мамеда Саида Ордубади «Меч и перо». Премьера оперы состоялась 12 декабря 1948 года в Азербайджанском государственном театре оперы и балета.

Опера состоит из 5 актов и 6 картин. Многоактность оперы, многочисленность участников и массовых сцен с хором, роскошные сцены во дворце чем-то напоминают жанр европейской оперы. В произведении Низами Гянджеви, которого волнует судьба города, и близкие ему по духу люди борются с теми, кто преследует собственные интересы и полон жажды власти. Поэт представлен как благородный человек, любящий свой народ и родной город.

Афрасияб Бадалбейли уделил в опере много места хоровым сценам, роль этого направления выведена на первый план. Опера «Низами» стала одним из произведений, способствовавших развитию оперного искусства в Азербайджане. Работа оценивается специалистами как положительный опыт с точки зрения расширения тематического и жанрового диапазона и новизны содержания в этом направлении в Азербайджане.

История

Источники и темы 
Творчество Низами высоко оценивается известными философами, литературоведами и искусствоведами, деятелями науки и государства, о его жизни и на основе его произведений были написаны многочисленные романы, пьесы на различные темы, поэмы и стихи, посвящённые его личности.

Наследие Низами долгое время находилось в центре внимания мировой научно-литературной мысли. В Азербайджане произведения поэта многократно печатались, осуществлялись различные работы по изучению и популяризации его литературного наследия, проводились многочисленные исследования, а также впервые в мировом низамиведении подготовлен научно-критический текст его произведений. Интенсификация этого процесса пришлась в основном на период, когда отмечался 800-летний юбилей Низами Гянджеви. Решение о праздновании юбилея на государственном уровне было принято 25 июля 1939 года, однако из-за Второй Мировой войны это стало возможным лишь в 1947 году. Впрочем, 800-летие поэта всё же отметили и в 1941 году, в Государственном Эрмитаже блокадного Ленинграда. А торжественное мероприятие, посвящённое юбилею поэта, состоялось лишь в 1947 году в Баку. Начиная с указанного периода стали проводиться новые исследования жизни и творчества Низами. На месте захоронения поэта в городе Гянджа был воздвигнут мавзолей, проводились мероприятия по увековечиванию его памяти.

Один из основных исследователей жизни и творчества Низами Гянджеви Саадат Абдуллаева отмечает, что «композиторы, конечно, не могли оставаться равнодушными к высокоидейным произведениям Низами. На это указывают произведения, написанные практически во всех жанрах классической музыки на основе стихов поэта – оперы, балеты, симфонии, симфонические поэмы, симфонические и хореографические сюиты».

На слова Низами были написаны хоровые поэмы, произведения для смешанного хора и фортепиано, поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра, лирические песни для оркестра. Кроме того, газели Низами вдохновили композиторов на написание многочисленных песен и романсов. Саадат Абдуллаева пишет, что «произведения Узеира Гаджибекова «Сенсиз» («Без тебя») и «Севгили джанан» («Возлюбленная») заложили в азербайджанской музыке основу нового жанра «музыкальной газели» или «газели-романса». Интересно, что газели стали более популярными после того, как на них была написана музыка».

Образ Низами был воплощён в опере и балете, названных его именем. Памяти Низами Гянджеви были посвящены струнная симфония, вокально-симфоническая поэма, кантата, оратория, струнный квинтет, элегия, мугамные этюды, хоровые произведения, поэма. Драматические произведения и фильмы по мотивам произведений Низами также сопровождаются музыкой. Все эти произведения сыграли роль в обогащении музыкальной культуры Азербайджана и творческой деятельности композиторов.

Один из основных исследователей жизни и творчества Низами Гянджеви Рашид Шафаг, говоря об опере «Низами», отмечает: 

Саадат Абдуллаева отмечает: 

Создавая оперу «Низами», Афрасияб Бадалбейли использовал сюжет и мотивы романа «Меч и перо» азербайджанского советского писателя Мамеда Саида Ордубади. Этот роман рассказывал о положении широких слоёв в период жизни Низами, внешних связях страны, литературе и искусстве того времени, людях искусства, государственных деятелях, борьбе народа за свободу. Образ Низами Гянджеви занимает в произведении центральное место. Однако автор, не довольствуясь этим, постарался максимально широко и всесторонне описать время, в котором жил Низами.

Создание оперы 

Завершение в 1945 году Великой Отечественной войны позволило азербайджанскому народу вернуться к мирному творческому труду. В новых послевоенных мирных условиях ощутимо обновились содержание и тематика литературно-художественных произведений и всех видов искусства. Авторов произведений во многих жанрах стали привлекать темы, связанные с историей, знаменательными событиями прошлого, памятниками литературы и культурным наследием народа.

Новые темы, новые образы привели к поискам новых жанров, форм, средств выражения, расширяющих диапазон творчества в тех или иных областях искусства. Земфира Самедова отмечает: «Одним из проявлений расширения идейного и тематического, образно-жанрового диапазона в области оперного творчества стала постановка на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета оперы «Низами» в новом для национальной сцены жанре.

В 1939 году композитору Афрасиябу Бадалбейли было поручено написать оперу по случаю 800-летия поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Бадалбейли оперу написал, но Вторая мировая и Великая Отечественная войны помешали постановке оперы.

Бадалбейли поставил перед собой цель создать образ исторической личности, поэта, философа в жанре, ранее не представленном в национальной опере, и таким образом привнести в неё нечто новое. Композитор, преследующий цель воспеть известного поэта в музыке, впервые вывел на сцену живой образ личности, которую хорошо знал народ и которая воплощала в себе все лучшие качества человечества. Опера «Низами» Афрасияба Бадалбейли состоит из 5 актов и 6 картин.

При написании оперы композитор опирался на содержание романа Мамеда Саида Ордубади «Меч и перо». Автор таких романов, как «Туманный Тебриз», «Тайный Баку», «Воюющий город», выбрал для романа «Меч и перо» форму эпического повествования с интервальным развитием сюжета. Судьба героев разворачивается на фоне общественных и политических конфликтов. Здесь борьба, страдания смешаны с предательством, любовь – с ненавистью, убийствами и дворцовыми интригами. События происходят в XII веке в Гяндже. Основу повествования составляют общественно-политические события из жизни народа и личной жизни поэта. Низами был свидетелем целого ряда событий, оказавших негативное влияние на его жизнь и творчество.

Постановка 
13 декабря 1939 года артисты Азербайджанского государственного театра оперы и балета показали первый акт оперы «Низами» в сопровождении симфонического оркестра Бакинской филармонии. Фрагменты оперы прозвучали в концертном сезоне 1939-1940 годов. Из-за начавшейся в 1941 году Великой Отечественной войны премьера оперы была отложена. Премьера состоялась 12 декабря 1948 года и имела большой успех. Режиссёром-постановщиком был народный артист СССР Исмаил Идаятзаде, дирижёром – заслуженный деятель искусств, автор оперы «Низами» Афрасияб Бадалбейли. Художественное оформление постановки исполнил художник Фёдор Гусак. Роли исполняли: Муртуза Мамедов (Бюльбюль) – Низами Гянджеви, Сона Мустафаева –Азра, Фатма Мухтарова – Рена, Гусейнага Гаджибабабеков – Хосров, Агабаба Буньядзаде – правитель Гызыл Арслан, Беюкага Мустафаев – Амин Харис и другие.

Музыка 
Написанная Афрасиябом Бадалбейли опера «Низами» состоит из 5 актов и 6 картин. События оперы происходят в Гяндже, которая в описываемое время была точкой столкновения интересов различных государств и сил. Действующие лица оперы – Низами Гянджеви и близкие ему по духу люди – представители различных слоёв общества, которых заботит судьба родного города. Они пытаются противостоять тем, кто ищет собственную выгоду и жаждет власти.

Однако достичь первичной цели, поставленной в либретто оперы, оказалось невозможным. Общественный конфликт романа не нашёл логического отражения в либретто. События в Гяндже по сути привели к выражению дворцовых интриг. Образ главного героя в либретто не был отражен всесторонне, он был несколько статичен, поэтому философские взгляды поэта не были раскрыты в полной мере.

События того периода освещались в абстрактных суждениях, герой оперы, не принимая участия в происходящих на сцене событиях, лишь выносил суждения о них.

Партия Низами в опере представляет великого поэта в ариях и ариозо как благородного человека, любящего свой народ и родной город. Его ария в четвёртом акте – одно из выражений этих чувств. Партию Низами мастерски исполнил Муртуза Мамедов (Бюльбюль). Это исполнение не раз отмечалось в прессе. Ария Низами в исполнении Бюльбюля и под дирижёрством Ниязи была включена в программу торжественного концерта, посвящённого 800-летию Низами Гянджеви и состоявшегося 27 сентября 1947 года.

Ода великому поэтическому таланту Низами Гянджеви звучит в композиции «Фяхриййя». В этой арии Низами исполняет свои стихи.

Опирающийся на народную музыку композитор Афрасияб Бадалбейли привносит в арию Низами элементы мугама. Именно мугамными интонациями поэт Низами с волнением выражает своё восхищение. Эти интонации исполняются, начиная с верхнего регистра. Как принято в мугаме, затем происходит спад мелодии вниз к майе (означает остов, фундамент).

Образ нежной и искренней Рены, в которую влюблён Низами, Афрасияб Бадалбейли сопровождает лирической мелодией, близкой к репертуару классической оперы. В балладе Рены композитор опирается на тексты стихотворений самого Низами. Таким образом Бадалбейли выражает своё отношение к образу Рены и подчёркивает его близость к образу Низами Гянджеви.

Образ женщины нового типа – Азра, дочь Амина Хариса. Впервые в опере «Низами» женский голос прозвучал в регистре меццо-сопрано. Это стало новшеством в национальной опере.

До оперы «Низами» в азербайджанских операх не использовались низкие мужские и женские голоса. Новшество в этом направлении было привнесено именно Афрасиябом Бадалбейли.

Земфира Сафарова, описывая оперу «Низами», отмечает: «Опера «Низами» сошла с азербайджанской сцены относительно рано. Однако в музыке оперы есть некоторые мастерски написанные номера, отличающиеся своим необычным мелодизмом. Поэтому неслучайно, что номера оперы исполняются на концертах и завоёвывают благосклонность слушателей. Опера «Низами» стала очередной ступенью в развитии азербайджанского оперного искусства».

Хор 
Афрасияб Бадалбейли в опере «Низами» основательно подошёл к проблеме развития хорового искусства. Широкие хоровые сцены в опере «Кёроглу» дало толчок обращению азербайджанских композиторов к полифоническим формам в операх. Это в определённой степени повлияло и на Бадалбейли. Так, в последнем акте оперы «Низами» сцена пожара была представлена в форме фугато с участием хора. В опере хор используется для завершения последних сцен либо для усиления настроения, душевных переживаний героев. 

Женский хор, исполнение которого сопровождает сцену отравления Рены Азрой, мужской хор, сопровождающий сцену, когда поэты собрались выслушать Низами Гянджеви, и другие хоры носят тот же характер.

Образы 
 Низами — главный герой
 Рена — девушка, в которую влюблён Низами
 Азра — девушка, влюблённая в Низами
 Гызыл Арслан — правитель Государства Эльданизов
 Амин Харис — преемник мусульманского халифата
 Хосров — правитель Гянджи

Низами 
Главный герой оперы – Низами. Этот образ основан на личности Низами Гянджеви. Основная тема оперы – личная жизнь Низами. Главный герой романа, поэт Низами Гянджеви, стал свидетелем множества событий, которые негативно отразились на его личной жизни и творчестве. Низами в опере представлен как поэт, борющийся с несправедливостью и полюбившийся людям. Этот образ воплотил Муртуза Мамедов (Бюльбюль) на премьере оперы «Низами» в Азербайджанском государственном театре оперы и балета.

В опере также показано чувство привязанности Низами. Он пытается защитить Рену, пока войска Гызыл Арслана не войдут в Гянджу. Он отвергает Азру, дочь Амина Хариса, преемника мусульманского халифата, ради женщины, которую любит. В произведении Низами Гянджеви, которого интересует судьба города, и близкие ему по духу люди борются с теми, кто преследует собственные интересы и жаждет власти. Поэт представлен как благородный человек, любящий свой народ и родной город.

Рашид Шафаг пишет: «Опера «Низами» посвящена великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. Опера показывает образ поэта, атмосферу политической и общественной жизни азербайджанского народа тех далёких лет, сложный мир человеческих отношений. Несоответствие нравственного идеала Низами действительности не сломило веру поэта в человека и справедливость».

Рена 
Одна из главных героинь оперы – Рена. Это чистая, красивая и умная девушка. Земфира Сафарова отмечает: «Рена – это женщина, которую Низами предпочёл такой красавице, как Азра. Образ основан на этой идее». Низами делает всё, чтобы защитить Рену от настигшего её зла». 

Низами пытается защитить Рену, пока войска Красного Льва не войдут в Гянджу. Он отвергает Азру, дочь Амина Хариса, преемника мусульманского халифата, ради своей любимой Рены. Эту роль исполнила Сона Мустафаева на премьере оперы «Низами» в Азербайджанском государственном театре оперы и балета.

Азра 
Азра – один из основных персонажей оперы «Низами». Земфира Самедова отмечает, что образ Азры была задуман и представлен как отрицательный. Она привыкла получать всё, чего захочет. 

Правитель Гянджи влюблён в неё, но она заявляет ему, что любит Низами. По ходу оперы Азра и правитель задумывают убить Рену. Азра хочет таким образом причинить боль поэту,
который отверг её любовь. 

Образ Азры на премьере оперы «Низами» в Азербайджанском государственном театре оперы и балета воплотила Фатма Мухтарова.

Либретто 

Судьба участников событий разворачивается на фоне общественных и политических конфликтов. Здесь борьба, страдания смешаны с предательством, любовь – с ненавистью, убийствами и дворцовыми интригами. События разворачиваются в XII веке в Гяндже. Основу содержания составляют общественно-политические события и личная жизнь поэта Низами. Низами был свидетелем целого ряда событий, оказавших негативное влияние на его жизнь и творчество. Написанная Афрасиябом Бадалбейли опера «Низами» состоит из 5 актов и 6 картин.

Первый акт 
Тёплый весенний день в Гяндже. Низами Гянджеви в окружении поэтов читает свои новые стихи. Там же в саду в сопровождении придворного поэта Кемаледдина прогуливается правитель Гянджи. Звуки горна возвещают о прибытии посланника правителя Гызыл Арслана. Посланник вручает письма правителю и Низами. Гызыл Арслан приглашает Низами в свой дворец и поручает ему написать новую поэму.

А правитель зол и обвиняет его в подстрекательстве к мятежу и угрожает местью. Издалека доносится песня девушек. Это песня Азры, дочери Амина Хариса, преемника мусульманского халифата. Правитель влюблён в Азру, но девушка не отвечает на признания в страстной любви. Её сердце принадлежит кому-то другому. В группе Азры также есть молодая девушка по имени Рена.

Рена поёт о своей любви к Низами. Слышится ответная песня, Низами отвечает взаимным признанием. Азра наблюдает за сценой и в гневе оскорбляет Рену. Чтобы улучшить отношения с Азрой, правитель приказывает включить Рену в список служанок, отправляемых во дворец халифа в Багдаде.

Второй акт 
Правитель Гянджи идёт свататься к Азре во дворец Амина Хариса. Придворные поэты прославляют уважаемого гостя. Среди тех, кто получил приглашение на пиршество, есть и Низами. Хозяин дворца предлагает ему воспеть правителя, однако вместо этого поэт исполняет арию «Фяхриййя», восхваляющую его собственное творчество.

Появление Азры вызывает общее оживление. Правитель Гянджи заявляет, что пришёл сюда просить её руки. Но Азра опять отвергает его и признаётся, что любит Низами. Чтобы отомстить Низами, правитель велит заклеймить Рену. Низами, защищая Рену, в то же время отвергает любовь Азры.

Третий акт 
Гызыл Арслан с почестями встречает Низами. Поэт представляет ему свою новую поэму «Хосров и Ширин». Он верит, что Гызыл Арслан является справедливым правителем, заботящимся о благоденствии страны. Крики снаружи прерывают разговор.

Низами интересуется причиной поднявшегося шума. В это время стражники приводят юношу. Выясняется, что по приказу Гызыл Арслана его сыну только что отрезали язык. Потрясённый этим событием Низами покидает дворец и возвращается в свой родной город.

Четвёртый акт

Первая картина 
Оставшаяся одна Азра решает отомстить Низами. Отомстить поэту, снискавшему народную любовь, трудно. Но Азра и правитель находят способ – убить Рену и нанести тем самым удар любящему её поэту.

Вторая картина 
Правитель Гянджи подарками, посулами, лестью и даже угрозами пытается вынудить Низами пойти против интересов народа. Тот, жалуясь на смуту, хочет покинуть дворец, но неожиданно слышит вопль Рены.

Пятый акт 
Гянджа окружена войсками Гызыл Арслана. Измождённые войной жители города собираются у дома Низами. Там же появляются Амин Харис и правитель. Последний приказывает Низами быть посредником между ним и Гызыл Арсланом, но поэт отказывается. Разгневанный правитель приказывает сжечь город. Войска Гызыл Арслана входят в Гянджу.

Низами потрясён произошедшими событиями. Народ, окружив любимого поэта, пытается успокоить его и убедить в том, что справедливость восторжествует.

Отзывы 
Опера «Низами» Афрасияба Бадалбейли приобрела популярность и была несколько раз включена в концерты. Поставлена на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова.

Гейдар Алиев отмечал, что балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», опера Джахангира Джахангирова «Судьба ханенде» и поэма «По ту сторону Араза», опера «Низами» известного представителя рода Бадалбейли Афрасияба Бадалбейли и, наряду с ними, многие симфонические произведения являются большим событием в музыкальной жизни Азербайджана.

Земфира Сафарова в своей книге об опере «Низами» пишет: «Многоактность оперы, многочисленность участников и массовых сцен с хором, эффектные декорации (достаточно вспомнить сцену пожара в форме фугато в пятом акте или сцену битвы), роскошные сцены во дворце чем-то напоминают оперный жанр европейской «Гранд опера».

Она добавляет, что «Опера «Низами» относительно рано сошла со сцены. Она стала очередной ступенью в развитии азербайджанского оперного искусства. Сам факт обновления тематически-жанрового диапазона азербайджанского оперного творчества, широкое использование образно-контрастных сил (либо голосов) привлекло внимание как новшество содержания в оперном жанре и положительный опыт на пути решения проблем, стоящих перед оперным искусством».

Лала Азери отмечает, что «Опера «Низами» Афрасияба Бадалбейли стала знаменательным событием в музыкальной культуре Азербайджана с точки зрения расширения идейно-тематического, образно-жанрового диапазона в оперном творчестве. Автор впервые принёс на оперную сцену бессмертный образ гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви…В этом произведении Низами Гянджеви и близкие ему по духу люди, которых заботит судьба города, борются против тех, кто ищет собственную выгоду и жаждет власти. Поэт представлен как человек, любящий свой народ и город, в котором он родился. Афрасияб Бадалбейли уделил в опере широкое место хоровым сценам, выведя роль этого жанра на передний план. Это является показателем того, что композитор уделял особое внимание развитию хорового искусства. Опера «Низами» стала одним из произведений, обусловивших развитие оперного искусства в Азербайджане. Произведение оценивается специалистами как положительный опыт с точки зрения обновления содержания и расширения жанрового и тематического диапазона этого направления в Азербайджане».

Лала Азери добавляет, что «хотя сценическая жизнь оперы «Низами» была недолгой, её музыка отличается необычным мелодизмом. Выдающиеся певицы Фатма Мухтарова, Рахиля Джаббарова с большим мастерством исполняли арии из оперы «Низами». А в настоящее время ария Низами, исполняемая солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова, заслуженным артистом Рамилем Гасымовым, продолжает свою жизнь».

История 
В 1939 году, в связи с предстоящим 800-летием Низами Гянджеви, Афрасиябу Бадалбейли было поручено создание оперы о жизни великого мыслителя и поэта XII века. Но из-за начавшейся в 1941 году Великой Отечественной войны премьера оперы была отложена. 

Первое представление оперы состоялось 12 декабря 1948 года на сцене Азербайджанского театра оперы и балета.

Примечания

Литература 

Оперы Афрасияба Бадалбейли
Оперы на азербайджанском языке
Оперы 1948 года
Низами Гянджеви
1948 год в Азербайджане